

Biografia
Di padre zairese e madre egiziana, arriva in Italia nel 1977 e si stabilisce con la famiglia a Roma. Frequenta prima le scuole francesi per poi passare a quelle italiane, e infine laurearsi in Storia delle civiltà arabo-islamiche alla Sapienza - Università di Roma.

Ha cominciato a scrivere perché folgorata da Sartre, ma fondamentali per la sua formazione sono stati anche Albert Camus, Simone De Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Queneau e, tra gli scrittori italiani, Italo Calvino.

Attività 
Si è occupata di traduzioni e insegnamento, mentre dal 2000 ha aperto una piccola libreria a Roma nel quartiere di Primavalle che ha chiamato affettuosamente Modus Legendi, dove oltre alla lettura si dedica alla scrittura. I suoi racconti sono stati pubblicati in Pecore nere (2004, Laterza), Amori Bicolori (2008, Laterza) e Italiani per vocazione (2005, Cadmo).

Nel 2004 è stata premiata nell'ambito del concorso letterario Eks&Tra.

Ha collaborato con la collega Igiaba Scego per realizzare un reportage sui figli dei migranti afro italiani Quando nasci è una roulette (2007, Terre di Mezzo). Collabora con il settimanale Internazionale.

Note 

Egizio-italiani
Scrittori della letteratura migrante in lingua italiana
Studenti della Sapienza - Università di Roma